Михаил Максимович Попов (1801—1872) — русский  и ; петербургский чиновник,

Биография 
Происходил из духовного звания. Родился  года.

Окончив Пензенскую гимназию и историко-филологический факультет в Казанском университете (в 1821 году кандидатом), был преподавателем естественной истории (естествознания?) в Пензенской гимназии, где много содействовал духовному развитию Белинского, который питал глубокое уважение и благодарность к своему учителю и называл его «лучезарным явлением».

В начале 1830-х годов переехал в Санкт-Петербург; в 1839 году определился в III отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии; был старшим чиновником (в начале 1840-х гг.), затем —  чиновником особых поручений (в 1840—1850-х гг.); 20 января 1840 года был произведён в чин статского советника, 9 апреля 1845 года — действительного статского советника, а 17 апреля 1858 года — тайного советника. 

В 1865 году вышел в отставку. 

Редакция журнала «Русская Старина» свидетельствует, что Попов «был сравнительно добр и обязателен, в особенности к писателям и журналистам» (1882. — Т. XXXI. — С. 435).

Попов был знаком со многими литераторами и оставил о них воспоминания:  Мелкие рассказы Михаила Максимовича Попова // Русская старина. — 1896. — Т. 85. — № 3. — С. 543—565; Т. 86. — № 6. — С. 597—614.

Из его рукописных материалов были напечатаны в «Русской Старине»:
 «Князь А. С. Меншиков, анекдоты его, шутки и остроты» (1875, т. XII),
 «Предсказательница войн России 1849 и 1854 гг.» (1874, т. XI),
 «Две любви В. А. Жуковского» (1883, т. XI),
 «A. С. Пушкин. Новые материалы для биографии» (1874, т. X)
 и др.

Умер  года. Был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники историко-филологического факультета Императорского Казанского университета
Выпускники Пензенской гимназии
Преподаватели Пензенской гимназии
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)